Un homme idéal peut faire référence à :
Un homme idéal (Meet Prince Charming), film américain de Brett Parker sorti en 1999 ;
Un homme idéal, film français de Yann Gozlan sorti en mars 2015.